Сезон ВНБА 2010 — стал 14-м сезоном женской национальной баскетбольной ассоциации (ВНБА), после окончания которого чемпионом, во второй раз, стала команда «Сиэтл Шторм».

В регулярном чемпионате приняло участие 12 клубов, на один меньше, чем в прошлом, потому что в межсезонье, 14 декабря 2009 года, была расформирована команда «Сакраменто Монархс». «Сакраменто» стал последним клубом ВНБА, прекратившим своё существование, после ликвидации которого состав лиги приобрёл свой теперешний вид. Кроме того команда «Детройт Шок» сменила место своей дислокации, перебравшись из Детройта (штат Мичиган) в Талсу (штат Оклахома), сменив своё название на «Талса Шок», став второй, после «Коннектикут Сан», командой ВНБА, которая базируется в городе, который одновременно не является домом для одного из клубов национальной баскетбольной ассоциации (НБА). 8 апреля в Сикокасе (штат Нью-Джерси) на драфте ВНБА 2010 года под первым номером командой «Коннектикут Сан» была выбрана центровая Тина Чарльз из университета Коннектикута. Под вторым номером на том драфте клубом «Миннесота Линкс» была выбрана защитник Моника Райт из университета Виргинии.

Регулярный чемпионат стартовал 15 мая матчем между прошлогодним чемпионом, командой «Финикс Меркури», и клубом «Лос-Анджелес Спаркс», в котором «Меркури» в упорной борьбе победили своего соперника со счётом 78:77. 10 июля на Мохеган Сан Арене в Анкасвилле (штат Коннектикут) вместо традиционного матча всех звёзд состоялась так называемая игра «Звёзды на Солнце», в которой национальная сборная США разгромила команду звёзд женской НБА со счётом 99:72. MVP этого матча была признана Сильвия Фаулз, центровая «Чикаго Скай», которая за 16 минут, проведённых на паркете, собрала коллекцию из 23 очков и 8 подборов за сборную США. Регулярный сезон в том году закончился 22 августа, MVP которого была признана центровая команды «Сиэтл Шторм» Лорен Джексон. Наставник клуба «Сиэтл Шторм», Брайан Эглер, был признан тренером года, а Тина Чарльз, 1-й номер драфта, из «Коннектикут Сан» — новичком года. Официально сезон 2010 года завершился 16 сентября, когда клуб «Сиэтл Шторм» обыграл в третьей игре финальной серии до трёх побед клуб «Атланта Дрим», а MVP финала также была признана центровая «Шторм» Лорен Джексон.

Регулярный чемпионат 

 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Плей-офф

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Награды по итогом сезона 

 Самый ценный игрок ВНБА: Лорен Джексон, Сиэтл Шторм
 Самый ценный игрок финала: Лорен Джексон, Сиэтл Шторм
 Новичок года ВНБА: Тина Чарльз, Коннектикут Сан
 Лучший оборонительный игрок: Тамика Кэтчингс, Индиана Фивер
 Лучший шестой игрок ВНБА: Деванна Боннер, Финикс Меркури
 Самый прогрессирующий игрок: Лейлани Митчелл, Нью-Йорк Либерти
 Приз за спортивное поведение: Тамика Кэтчингс, Индиана Фивер
 Приз за лидерские качества: Чамик Холдскло, Сан-Антонио Силвер Старз
 Тренер года: Брайан Эглер, Сиэтл Шторм

 Первая сборная всех звёзд:
 Ф Лорен Джексон (Шторм)
 Ф Тамика Кэтчингс (Фивер)
 Ц Сильвия Фаулз (Скай)
 З Кэппи Пондекстер (Либерти)
 З Дайана Таурази (Меркури)

 Вторая сборная всех звёзд:
 Ф Кристал Лэнгхорн (Мистикс)
 Ф Энджел Маккатри (Дрим)
 Ц Тина Чарльз (Сан)
 З Сью Бёрд (Шторм)
 З Кэти Дуглас (Фивер)

 Сборная новичков:
 Келси Гриффин (Сан)
 Моника Райт (Линкс)
 Тина Чарльз (Сан)
 Калана Грин (Либерти)
 Эпифанни Принс (Скай)

 Первая сборная всех звёзд защиты:
 Тамика Кэтчингс (Фивер)
 Энджел Маккатри (Дрим)
 Сильвия Фаулз (Скай)
 Таниша Райт (Шторм)
 Кэппи Пондекстер (Либерти)

 Вторая сборная всех звёзд защиты:
 Ребекка Брансон (Линкс)
 Санчо Литтл (Дрим)
 Лорен Джексон (Шторм)
 Линдсей Хардинг (Мистикс)
 Талли Бевилаква (Фивер)
 Кэти Дуглас (Фивер)

Ссылки 
 
 
 
 

ВНБА в сезоне 2010